Двиница:

 Двиница — река в Вологодской области, приток Сухоны.
 Двиница — река, приток Ваги.
 Двиница — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.